Кру́това — женская форма русской фамилии Крутов.

Известные носители 
 Крутова, Валентина Васильевна (род. 1946) — российский политик, депутат ГД РФ.
 Крутова, Евгения Сергеевна (1920—1943) — советская лётчица.
  (род. 1980) — российская лучница, бронзовая медалистка Паралимпийских игр в смешанных командах в классе W1 (2021).
 
 Крутова, Любовь Ивановна (род. 1929) — советский и российский экономист.
 Крутова, Нина — советская легкоатлетка, чемпионка Всесоюзного праздника физической культуры в эстафете 4×100 м (1924).
 Крутова, Нинель Васильевна (род. 1926) — советская спортсменка, призёр Олимпийских игр по прыжкам в воду.